Felicia Meleșcanu () a fost o jurnalistă de televiziune. Absolventă a Facultății de Drept a Universitătii București, unde a fost colegă cinci ani cu viitorul său soț, Felicia Meleșcanu și-a început cariera în televiziunea publică în 1972, unde a lucrat peste 25 de ani. Experiența acumulată aici a fost completată cu cea de corespondent radio, de la Centrul ONU din Geneva, în calitate de ofițer al Departamentului de Informații Externe al Securității Statului.

În 1995, alături de o echipă de profesioniști, a început organizarea primului post românesc de satelit: TV România Internațional, care a fost lansat la 16 octombrie. A rămas la conducerea postului până la 13 martie 1997. La 5 iunie 2002 a fost numită în Consiliul de Administrație al TVR, ca reprezentant al PNL.

A fost căsătorită cu politicianul Teodor Meleșcanu.

Nașteri în 1941
Decese în 2004
Jurnaliste din România
Membri ai Partidului Național Liberal
Timișoreni
Decese în Germania